Omega Supreme est un personnage de l'univers Transformers, qui a connu différentes incarnations dans les différentes séries.

Génération 1 
Dans Génération 1, Omega Supreme est un robot géant qui se change en base de combat. Connu pour sa force et son courage, il est la dernière ligne de défense des Autobots mais sa personnalité est instable à cause d'un virus que les Decepticons lui ont injecté afin d'essayer d'en faire l'un des leurs. Il sert régulièrement de moyen de transport interplanétaire aux Autobots, grâce à la fusée qui est présente sous sa forme « base de combat ».

Trilogie d'Unicron

Transformers: Animated 

Omega Supreme apparaît dans la série Transformers: Animated. D'abord présent de façon anonyme dès le premier épisode, son identité est révélée à la fin de la saison 2. Dans cette version, il est un Transformers de taille gigantesque, se transformant en un vaisseau spatial capable de transporter d'autres Transformers, et qui n'est autre que lArche de la série. Il est doté d'un arsenal puissant, et a prouvé être capable d'affronter tous les Decepticons réunis.

Omega Supreme a été créé lors la Grande Guerre, dans le cadre du "Projet Omega". Il a été conçu de façon à obéir à celui qui détient ses codes d'activation et s'en sert pour l'allumer. Initialement, l'agent Autobot Arcee avait été désignée pour le prendre en charge. Cependant, à la suite d'une mésaventure avec le chasseur de primes Lockdown, cette dernière eut la mémoire endommagée et dut transmettre les codes à son sauveteur, le médecin Ratchet. Bien que méfiant (à juste titre) quant aux dégâts que pourrait causer Omega Supreme, Ratchet accepta de prendre l'Autobot géant en charge. Il noua rapidement avec lui une amitié forte.

Par la suite, Omega Supreme participa à la guerre, et permit la victoire des Autobots, bien que cela causât des destructions monstrueuses dont même lui se sentit coupable. Gravement affaibli à la fin d'une bataille, il utilisa ce qui lui restait d'énergie pour se retransformer en vaisseau, tandis que Ratchet le plaçait en état de stase pour une durée indéterminée. Il fut ensuite officiellement déclaré qu'il avait été détruit, alors que son corps était reconverti en vaisseau de réparation de Porte Stellaire et renommé l'''Arche, Ratchet refusant de l'abandonner.

LArche apparaît dès le premier épisode, comme le vaisseau d'Optimus Prime et de son équipage. Elle s'écrase dans le Lac de Detroit à leur arrivée sur Terre, et y reste pendant les deux premières saisons. Cependant, dans le final de la saison 2, Ratchet, avec l'aide de Sari, réussit à ranimer la conscience d'Omega Supreme. Ce dernier attaque alors les Decepticons avec succès, mais se sacrifie finalement en se laissant aspirer dans la Porte Stellaire endommagée de Mégatron pour empêcher ses compagnons de subir le même sort.

Mégatron et Starscream le retrouvent dans l'espace dans Porte Stellaire, et réussissent à monter à son bord. Usant du fragment de la Matrice sur le front de Starscream, Mégatron réussit à prendre le contrôle d'Omega Supreme, et l'utilise pour attaquer la Terre. Prowl s'infiltre dans le vaisseau et réussit à convaincre Omega Supreme de lutter contre le contrôle de Mégatron, mais Starscream en profite pour prendre le dessus. Finalement, Mégatron, Starscream et Omega Supreme se retrouvent forcés de voyager dans l'hyperespace de façon incontrôlée.

Mégatron réussit finalement à reprendre le contrôle d'un Omega Supreme à nouveau inconscient, et continue son voyage spatial avec Starscream, avant d'être rejoint par Lugnut dans Air Decepticon. Tous trois réussissent à utiliser l'engin pour atteindre la surface de Cybertron dans Voilà pourquoi je hais tant les Machines, et en profitent pour récupérer Shockwave, qui a capturé Arcee. Sentinel Prime ordonne d'ouvrir le feu sur Omega Supreme, mais ce dernier part avant d'être touché par le tir.

Mégatron et son groupe arrivent dans Bataille Finale sur la Lune de la Terre, où Shockwave entreprend d'extraire les codes d'activation de la mémoire d'Arcee, tandis que Mégatron utilise des protoforms volés pour créer trois clones d'Omega Supreme. Après que les codes d'activation ont été obtenus et utilisés par Lugnut, les clones sont activés par ce dernier et prennent un aspect similaire à des Lugnuts géants (ce qui leur vaut le surnom de "Lugnut Suprême", bien qu'ils ne soient pas réellement nommés dans l'épisode). Alors que les clones sont envoyés attaquer la Terre, Ratchet, Bumblebee, Bulkhead et Sari s'infiltrent et réussissent à soigner Arcee, qui réactive Omega Supreme. Libéré du contrôle des Decepticons, Omega les ramène sur Terre et détruit l'un des clones, (le premier ayant été détruit par Optimus Prime et les autres étant devenus des "Starscream Suprêmes") mais est repoussé par le dernier intact. Après que ce dernier clone a été vaincu, il ramène les héros sur Cybertron, avec le corps de Prowl et les Decepticons prisonniers, et est acclamé avec les autres.

 Transformers : La Guerre pour Cybertron 
Omega Supreme joue un rôle important dans le jeu. Après la défaite de Zeta Prime, le chef des Autobots, face à Mégatron, il est activé et reçoit la mission de détruire le chef des Décepticons. Il est également "la clé Omega", l'unique moyen d'ouvrir l'accès au noyaux de Cybertron. Mégatron parviendra tant bien que mal à l'affaiblir et le bât en le corrompant avec l'énergon noir. Il le forcera alors à lui ouvrir la route vers le noyaux pour le corrompre à son tour et enfermera Omega Supreme dans les profondeurs de Cybertron.

Torturé par ses gardes Decepticons, Omega Supreme sera libéré par Optimus Prime, Ironhide et Warpath puis soigné par Ratchet. Reconnaissant, Omega leur ouvrira l’accès au noyau. 

Il est dit dans un enregistrement dans le jeu Transformers : La Chute de Cybertron qu'il s'est mis en stase pour récupérer de ses blessures.

 Transformers : La trilogie de la Guerre pour Cybertron 
Omega Supreme fait son unique apparition dans la première partie de la série Siege''.

Il est un des gardiens de Cybertron qui ont décidé d'être neutres et de ne pas intervenir dans la guerre opposant les Autobots aux Decepticons. Néanmoins, Omega Supreme décide de prendre part au conflit du côté des Autobots, et aide Optimus Prime à envoyer le AllSpark loin de Cybertron afin d'empêcher Megatron d'y mettre la main dessus.

Autobots
Vaisseau spatial de fiction
Arme de fiction